Francesc Badenes (1859 - 1917), un écrivain valencien ;
 Manuel Badenes (1928 - 2007), un joueur de football espagnol ;
 Monique Badénès (1925-2021 à Nantes), femme politique française.